Název Mostiště má více míst:
 Mostiště (Hlohovice), část obce Hlohovice v okrese Rokycany
 Mostiště (Velké Meziříčí) (k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí), část města Velké Meziříčí v okrese Žďár nad Sázavou
 Vodní nádrž Mostiště u Mostiště u Velkého Meziříčí

podobné
 Mostište, část obce Dohňany v okrese Púchov na Slovensku

Související články 
 Most

Externí odkazy